Bud Schaeffer (1927-2015) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jacob Christian Schaeffer (1718-1790) – botanico, micologo e zoologo tedesco
 Jean-Marie Schaeffer (1952) – critico d'arte e filosofo francese
 Pierre Schaeffer (1910-1995) – compositore, musicologo e teorico musicale francese
 Rebecca Schaeffer (1967-1989) – attrice statunitense